María Eulalia de Borbón (bautizada con los nombres de María Eulalia Francisca de Asís Margarita Roberta Isabel Francisca de Paula Cristina María de la Piedad) (Madrid, 12 de febrero de 1864 - Irún, 8 de marzo de 1958), fue una infanta de España y la hija menor de la reina Isabel II. Por matrimonio fue duquesa de Galliera. 

Conocida por su vida errante y por haber protagonizado varios escándalos, la infanta Eulalia tuvo una relación difícil tanto con su hermana, la infanta Isabel, y con su sobrino, Alfonso XIII, que la llegó a exiliar durante diez años. Además, escribió varios libros y sus propias memorias, donde relata sus viajes por Europa y el trato que tuvo con varios monarcas contemporáneos.

Biografía

Infancia y exilio 
La infanta Eulalia nació el 12 de febrero de 1864 a las 3:45 a.m. en el Palacio Real de Madrid. Al día siguiente, 13 de febrero, la infanta fue bautizada por el patriarca de las Indias Tomás Iglesias y Barcones con Roberto I de Parma y su hermana Margarita de Borbón-Parma (representados ambos por el infante Francisco de Paula de Borbón) como padrino y madrina. La recién nacida fue nombrada María Eulalia Francisca de Asís Margarita Roberta Isabel Francisca de Paula Cristina María de la Piedad, pero fue siempre conocida como Eulalia, nombre que le puso su madre en honor a santa Eulalia.

La infanta era la hija menor de la reina Isabel II y del rey consorte don Francisco de Asís de Borbón, aunque su verdadera paternidad ha sido disputada. Doña Eulalia se parecía físicamente a su madre, pues era rubia y de ojos azules, aunque tenía buena figura. Su carácter era independiente y levantisco y chocaba frontalmente con el de su hermana mayor, la infanta Isabel ("la Chata"), que tenía frecuentes desavenencias con ella.  

Su educación se llevó a cabo en Madrid hasta 1868, cuando su madre fue derrocada por la Revolución de 1868 (dicha "La Gloriosa"). Desde entonces fue educada, primero en privado  y posteriormente en el Colegio del Sagrado Corazón, en París. La joven Eulalia se instaló, con su madre y sus hermanas Paz y Pilar, en el Palacio de Castilla, situado en la avenida Kléber de París. 

A pesar de que su hermano Alfonso XII ascendió al trono español en 1874 tras la renuncia de su madre un año antes y la caída de la Primera república española, la infanta y sus dos hermanas no pudieron regresar a España hasta 1876. En cambio, su hermana mayor, la infanta Isabel, condesa viuda de Girgenti, sí pudo volver a Madrid, donde desarrolló las funciones propias de una reina consorte hasta que el rey contrajese matrimonio. Su madre, la reina Isabel II, siguió haciendo de París su residencia permanente bajo insistencia del gobierno español, aunque con visitas esporádicas a España.

Matrimonio 
Tras el fallecimiento de su hermano, Alfonso XII, Eulalia era la única de sus hermanas que permanecía soltera (Isabel era viuda y no deseaba volver a casarse, y Paz estaba casada con su primo, el príncipe Luis Fernando de Baviera; la infanta Pilar había fallecido repentinamente en 1879). Como parte de una promesa que le había hecho al difunto rey, la infanta se casó en contra de su voluntad y por razones de Estado, el 6 de marzo de 1886 en Madrid con su primo carnal, Antonio de Orleans y Borbón, futuro duque de Galliera, hijo de Antonio de Orleáns, duque de Montpensier y de la infanta Luisa Fernanda de Borbón, y nieto del rey Luis Felipe de Francia. 

El matrimonio tuvo tres hijos:

 Alfonso de Orleans, infante de España (12 de noviembre de 1886 - 6 de agosto de 1975), aviador militar; contrajo matrimonio con Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha (1884-1966), prima carnal de la reina Victoria Eugenia. Tuvieron tres hijos.

 Luis Fernando de Orleans, infante de España (5 de noviembre de 1888 - 20 de junio de 1945), que protagonizó varios escándalos; contrajo matrimonio con Marie Constance Charlotte Say, princesa viuda de Broglie. No tuvieron sucesión.

Roberta de Orleans, infanta de España (12 de marzo de 1890), nacida muerta.

El matrimonio de la infanta Eulalia y Antonio de Orleans pronto hizo aguas. Su separación el 31 de mayo de 1900 produjo un escándalo en la corte madrileña, aunque era harto sabido que tanto don Antonio como doña Eulalia tenían amantes. De los dos hijos que tuvo con su marido, don Alfonso se casó en 1909, no sin suscitar gran controversia, con la princesa británica Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, mientras que el segundo, Luis Fernando, llevó una vida muy agitada que acabó de forma prematura.

Viaje a América 
En 1893, la reina regente María Cristina le encomendó representar a la Corona española en un viaje oficial a Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos (Washington DC, Nueva York y Chicago). El periplo duró en total ochenta días y fue todo un triunfo personal para la infanta. Su notable savoir faire le ganó los corazones de las gentes de aquellas tierras. Por otra parte, su aguda inteligencia y fino poder de observación le hicieron comprender la inevitabilidad de la próxima pérdida de las últimas colonias españolas en América y la inminencia de la guerra de Cuba.

Publicaciones 
Eulalia además fue autora de un libro titulado Au Fil de la Vie (publicado en 1911 en Francia bajo el seudónimo de 'Condesa de Ávila') que fue prohibido en España por su sobrino, el rey Alfonso XIII, por ser una obra de carácter feminista y demasiado modernista; la infanta además publicó un libro de memorias en los años 30. Anteriormente en 1915 publicó en Inglaterra Court Life from Within, y en diciembre de 1949 Cartas a Isabel II (Mi viaje a Cuba y Estados Unidos) donde se recogen las 60 cartas que la infanta remitió a su madre durante su viaje oficial a Cuba, Puerto Rico y los Estados Unidos en 1893. El libro fue editado por la Editorial Juventud de Barcelona, la misma que en julio de 1958, en su colección "Z", reeditó sus conocidas Memorias.

Personalidad 
Doña Eulalia gustaba de viajar y durante un tiempo estuvo viviendo en París, en una residencia para señoras que regentaba la madre Lóriga, ya que no podía mantener casa. Durante sus viajes por Europa conoció y trató a Carlos I de Portugal (en su libro La infanta republicana el autor José María Zavala sugiere que eran amantes), quien realizó un retrato suyo al pastel conservado actualmente en el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del Prado. También a Nicolás II de Rusia y Guillermo II de Alemania, al que le unía una gran amistad. Después de que obtuviese el control de su propio dinero y pudiese evitar los despilfarros de su exmarido, que dilapidó una enorme fortuna mientras duró su matrimonio, la infanta pasó los últimos años de su vida en una villa en Irún, donde falleció en 1958. En 1942, el General Franco le concedió coche y chófer de por vida. Doña Eulalia está sepultada en el Panteón de Infantes del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Descendencia 

De su matrimonio con don Antonio de Orleans, futuro Duque de Galliera, la infanta tuvo dos hijos que sobrevivieron:

 Alfonso de Orleans, 5º Duque de Galliera (1886-1975), casado con la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha (1884-1966). De esta unión nacieron 3 hijos.
 Álvaro de Orleans, 6º Duque de Galliera (1910-1997). Casado con la aristócrata italiana Carla Parodi-Delfino, con quien tuvo cuatro hijos:
 Gerarda de Orleans (1939), casada primero con Harry Saint y luego con Ignacio Romero de Solís.
 Alfonso de Orleans (1941-1975), casado con la aristócrata italiana Emilia Ferarra-Pignatelli, dei Principi di Strongoli, con quien tuvo dos hijos:
 Alfonso de Orleans, 7º Duque de Galliera (1968). Casado con Verónica Goeders (divorciados en 2001), con quien tiene un solo hijo.
Alfonso de Orleans (1994).
Álvaro de Orleans (1969).
 Beatriz de Orleans (1943). Casada con Tomasso Farini en 1964 y divorciados en 1989, han tenido dos hijos:
 Gerardo Alfonso Farini (1967).
 Elena Gioia Farini (1969). Casada en 1999 con Joaquín de Haro y Fernández de Córdoba.
 Álvaro Jaime de Orleans (1947). Casado con Juana Saint-Martin de Saint-Germain d'Aglie. Tuvieron tres hijos:
 María del Pilar de Orleans (1975).
 Andrés de Orleans (1976).
 Luis de Orleans (1979). 
 Alfonso de Orleans, Infante de España (1912-1936). No llegó a casarse, y murió luchando en la Guerra Civil Española.
 Ataúlfo de Orleans, Infante de España (1913-1974). No se casó ni tuvo descendencia. 
 Luis Fernando de Orleans (1888-1945). Casado con Marie Constance Say, Princesa viuda de Broglie (1857-1943), el 19 de septiembre de 1930 en la oficina de Registro civil en Londres. La boda religiosa fue efectuada el 4 de octubre de 1930 en la Concatedral de San Siro, San Remo, Italia. No tuvieron descendencia. En 1924, Alfonso XIII le retiró todos los honores y mercedes que le había concedido por Real Decreto de 1888, ya que la conducta que había tenido no era considerada adecuada (era homosexual y además se había visto envuelto en varios escándalos relacionados con drogas).

Títulos, tratamientos y distinciones

Títulos y tratamientos 

 12 de febrero de 1864-6 de marzo de 1886: Su Alteza Real la infanta María Eulalia de España
 6 de marzo de 1886-4 de febrero de 1890: Su Alteza Real la princesa María Eulalia de Orléans, infanta de España
 4 de febrero de 1890-24 de diciembre de 1930: Su Alteza Real la princesa María Eulalia de Orléans, infanta de España, duquesa de Galliera
 24 de diciembre de 1930-8 de marzo de 1958: Su Alteza Real la princesa María Eulalia de Orléans, infanta de España, duquesa viuda de Galliera

Título completo: Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta Doña Eulalia Francisca de Asís de Borbón y Borbón, princesa de Orleans

Distinciones honoríficas  
 12 de febrero de 1864: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España).
 Dama de honor de la Orden de Teresa. (Reino de Baviera)
 Decorada con la Medalla conmemorativa del Jubileo de oro de la reina Victoria (de oro).

Heráldica

Ancestros

Notas

Bibliografía y fuentes 
 García Luapre, Pilar: Eulalia de Borbón, Infanta de España: lo que no dijo en sus memorias. Madrid: Compañía Literaria 1995 (ISBN 84-8213-021-8)
 García Rodríguez, José Carlos: El infante maldito. La biografía de Luis Fernando de Orleans, el más depravado príncipe Borbón. Barcelona: Espasa (ISBN 84-670-0428-1)
 Mateos y Sáinz de Medrano, Ricardo: Eulalia de Borbón. L'enfant terrible. Madrid: Alberdi Ediciones, 2014 (ISBN 978-84-617-0665-5)
 Zavala, José María: La infanta republicana. Barcelona: Plaza y Janés 2008
 Comtesse de Ávila: Au fil de la vie. París: Société française d'imprimerie et de librerie 1911
 Memorias de doña Eulalia de Borbón, Infanta de España. Con una introducción de Alberto Lamar Schweyer. Barcelona: Editorial Juventud ed. julio de 1958 en "Colección Z", n.º 44. Reeditado; Barcelona: Editorial Juventud, 3. ed. 1987 (ISBN 84-261-0339-1)
 Memorias. Madrid: Editorial Castalia 1991 (ISBN 84-7039-626-9)
 Cartas a Isabel II, 1893: mi viaje a Cuba y Estados Unidos. Barcelona: Editorial Juventud 1949
 Eulalia de Borbón, la Infanta incómoda: Retratos de la Historia 
 Chirac vende el histórico Palacio de Castilla en París, Diario ABC, 10 de febrero de 2007 
 Urgoiti, Miren: "Eulalia de Borbón, Expósita"

Enlaces externos 

Nacidos en Madrid
Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Damas de honor de la Orden de Teresa
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XX
Decorados con la Medalla conmemorativa del Jubileo de oro de la reina Victoria (de oro)
Fallecidos en Irún